EuroLeague Men, de hoogste basketbalcompetitie in Europa voor mannen
 EuroLeague Women, de hoogste basketbalcompetitie in Europa voor vrouwen
 UEFA Europa League, een door de UEFA georganiseerde voetbalbekercompetitie